Born Again:
 Born Again (альбом Рэнди Ньюмана) (1979)
 Born Again (альбом Black Sabbath) (1983)
 Born Again (альбом The Notorious B.I.G.) (1999)
 Born Again (альбом Warrant) (2006)
 Born Again (альбом Newsboys) (2010)
 Born Again (песня Starsailor)
 Born Again (песня Тиффани Ён)
 Born Again (песня Ahzee)